Појам Гнеј Корнелије Сципион може да се односи на:
 Гнеј Корнелије Сципион Асин,
 Гнеј Корнелије Сципион Калвус,